El Ballet Folklórico de la Universidad de Santiago, conocido por su acrónimo Bafusach, es una entidad artística vocacional dedicada al estudio, conocimiento, práctica, proyección, aplicación y extensión del patrimonio vernáculo de Chile en sus manifestaciones de canto y baile tradicionales. Está integrado por alumnos, exalumnos y funcionarios de la Universidad de Santiago de Chile y su objetivo es llevar a la categoría de creaciones artísticas diversas manifestaciones, expresiones y fenómenos folklóricos.

Historia 

El Ballet Folklórico de la Universidad Técnica del Estado (BAFUTE) nació en junio de 1965 atendiendo a las inquietudes de los estudiantes de esta corporación.

En noviembre de 1973, asume la dirección general del elenco Miguel Sepúlveda Figueroa, dándole un nuevo rumbo al trabajo artístico. El objetivo principal fue proyectar el quehacer artístico de la comunidad universitaria hacia la ciudadanía, dirigendo un mensaje folclórico a todos los sectores del país.

El elenco estuvo formado por un total de cuarenta integrantes, distribuidos en cuerpo de baile y un grupo musical.
En 1981, la Universidad Técnica del Estado cambió su nombre por Universidad de Santiago de Chile y asumió la dirección general de este elenco el profesor de danza y coreografía de la Universidad de Chile, Carlos Reyes Zárate.

En 28 años de trabajo, ha desarrollado un trabajo de investigación coreográfica y musical que se ha plasmado en más de diez obras, que son una muestra de las distintas áreas de dispersión de la raíz y tradición local. Las obras son de tipo festivo y religioso. En su gran mayoría son obras inéditas en cuanto a su argumento temático y musical, ya que han sido compuestas en exclusividad para el elenco.

Entre 1981 y 1991, el elenco musical fue dirigido por Patricio Moraga Frazier. Desde 1991 la dirección musical está en manos del Magíster en Teoría e Historia del Arte, profesor J. Genaro Arias Albornoz.

Repertorio 

 GENTE DE NUESTRA TIERRA
Suite de danzas campesino-huasas.
 TENCAIHUÉ (1991)
Relato coreo-musical del mito fundacional del Archipiélago de Chiloé.
 DE LA FUENTE AYMARÁ (2002)
Recreación coreográfica inspirada en la cultura aymará (2002).
 RIT' HOMBRE
Cuadro coreográfico de danzas del norte chileno.
 TIERRA CANTO (1991)
Ballet en un acto inspirado en la danza tradicional "El Pavo".
 VELORIO DE ANGELITO
Ballet en verso, inspirado en el ritual religioso campesino.
 ESCENAS CAMPESINAS "LA FIESTA DE LA TRILLA" (1982)
Ballet en un acto y cuatro escenas, inspirado en la fiesta campesina.
 ALTURAS (1984)
Ballet en un acto y siete escenas. Recrea el universo aymará: su gente, sus fiestas y rituales.
 CHILLEHUÉ (1985)
(Lugar de Gaviotas) Ballet en un acto y cinco escenas inspirado en las faenas campesinas de Chiloé.
 DEL CIELO DERRAMEN FLORES (2000)
Ballet en un acto y cinco escenas, inspirado en el casamiento campesino.
 TRES HORAS ANTES DEL DÍA (1983)
La Fiesta de Cuasimodo. Ballet en un acto y seis escenas, inspirado en la tradicional Corrida a Cristo.
 ES'T' ERA UNA VEZ (2006)
Ballet en 1 acto y 8 escenas inspirado en la leyenda popular de "Las Pascualas"
 CUATRO DANZAS CHILENAS (2009)
Suite de danzas de Estrado y Salón

Enlaces externos 
http://balletusach.blogspot.com - Página web oficial de BAFUSACH

Ballets folclóricos de Chile